Dobrowoda bezeichnet Dörfer in Polen:
 Dobrowoda (Busko-Zdrój), Dorf der Gmina Busko-Zdrój in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Dobrowoda (Kleszczele), Dorf der Gmina Kleszczele im Powiat Hajnowski der Woiwodschaft Podlachien
 Dobrowoda (Turośń Kościelna), Dorf der Gmina Turośń Kościelna im Powiat Białostocki der Woiwodschaft Podlachien